Ženská dvouhra na Letních olympijských hrách 2004 probíhala v Athénském olympijském tenisovém centru, ležícím v severovýchodní části města Marousi. Soutěž se konala v období od 16. do 22. srpna 2004 na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem DecoTurf.

Kvalifikace ani předkvalifikace hrány nebyly, když k opuštění tohoto systému došlo na Atlantské olympiádě 1996. Do dvouhry nastoupilo 64 tenistek. Turnaj byl odehrán na dva vítězné sety. Obhájkyni zlata z předchozí olympiády, světovou dvanáctku Venus Williamsovou vyřadila ve třetím kole Francouzka Mary Pierceová.

Olympijský turnaj 
Z elitní desítky žebříčku WTA do soutěže nezasáhly úřadující světová čtyřka Lindsay Davenportová, pětka Kim Clijstersová, sedmička Jennifer Capriatiová, osmička Maria Šarapovová a devátá v pořadí Věra Zvonarevová. Několik hodin před odletem americké výpravy do Athén zaslala email jedenáctá hráčka světa Serena Williamsová, v němž se omluvila z neúčasti kvůli bolestivému levému kolenu. Již předtím se odhlásila z turnajů v San Diegu a Montréalu, ale olympijskou účast původně potvrdila.

Hráčky z tenisově malých států, Madagaskařanka Dally Randriantefyová a Angelique Widjajová z Indonésie, zasáhly do turnaje na divokou kartu díky pozvání Tripartitní komise. Devadesátá třetí žena klasifikace Randriantefyová podlehla v úvodním kole Ukrajince Tatianě Perebijnisové, hrající na divokou kartu ITF, po dvousetovém průběhu. Widjajová, jíž patřila 151. příčka, dokázala postoupit přes světovou čtyřicet osmičku Tamarine Tanasugarnovou z Thajska do druhé fáze, v níž skončila na raketě osmé nasazené Japonky Ai Sugijamové.

V úvodním kole dohrála turnajová čtyřka a obhájkyně stříbrného kovu Jelena Dementěvová, když nestačila na pozdější bronzovou medailistku Alicii Molikovou. V semifinále se na prahu vyřazení ocitla Heninová-Hardenneová, když proti úřadující šampionce French Open a třetí nasazené Anastasii Myskinové otočila ztrátu gamů 1–5 ve třetí sadě, aby nakonec postoupila výsledkem 8–6.

Do finále se probojovaly dvě největší favoritky turnaje. Olympijskou vítězkou se stala belgická světová jednička Justine Heninová-Hardenneová po finálové výhře nad druhou tenistkou žebříčku Amélií Mauresmovou z Francie poměrem 6–3 a 6–3. Stala se tak prvním belgickým medailistou v tenisu a současně jediným členem belgické výpravy, který si odvezl zlatý kov. Heninová-Hardenneová v úvodní sadě prolomila dvakrát servis nerzvózně hrající soupeřce. Před olympijskými hrami odehrála během čtyř měsíců jen dva zápasy, když se většinu sezóny potýkala s virovým onemocněním podobným mononukleóze.

Bronzová medaile připadla australské dvacáté třetí hráčce klasifikace Alicii Molikové, která v duelu o třetí místo porazila světovou trojku Anastasii Myskinovou z Ruska výsledkem 6–3 a 6–4.

Nasazení hráček 
{{Sloupce|2|

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 8-35 se zápasem o 3. místo
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále o zlatou medaili
| 3rd=Zápas o bronzovou medaili

| team-width=210

| RD1-seed1=1
| RD1-team1={{nowrap|
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=11
| RD1-team4=
| RD1-score4-1=1
| RD1-score4-2=2
| RD1-score4-3= 
| RD1-seed5=8
| RD1-team5=
| RD1-score5-1=3
| RD1-score5-2=4
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6= 
| RD1-team6=
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=6
| RD1-seed13=
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2='''6
| RD1-score13-3=4
| RD1-seed14=
| RD1-team14={{flagIOCathlete|K Srebotnik|SLO|2004 Summer}}
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=0
| RD1-score14-3='''6
| RD1-seed15=
| RD1-team15={{flagIOCathlete|A Molik|AUS|2004 Summer}}
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=4
| RD1-team16=
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=0
| RD1-score16-3=3
| RD2-seed01=8
| RD2-team01={{flagIOCathlete|A Sugijama|JPN|2004 Summer}}
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2='''6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=
| RD2-seed03=
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=12
| RD2-team04={{flagIOCathlete|K Šprem|CRO|2004 Summer}}
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2='''6
| RD2-score04-3=
| RD2-seed05=14
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06={{flagIOCathlete|L Raymond|USA|2004 Summer}}
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2='''6
| RD2-score06-3=
| RD2-seed07=
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=
| RD2-team08={{flagIOCathlete|A Molik|AUS|2004 Summer}}
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=
| RD3-seed01=8
| RD3-team01={{nowrap|
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=IP
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=
| RD1-seed03=
| RD1-team03=
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2='''6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=10
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=
| RD3-seed03=16
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04={{flagIOCathlete|A Mauresmo|FRA|2004 Summer}}
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=
| RD4-seed01=5
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=65
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=2
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 2004